На поверхности спутника Юпитера Ио на 2007 год было зафиксировано более 135 гор. Несмотря на высокую вулканическую активность Ио, большинство её гор сформированы тектоническими процессами. В среднем они имеют высоту в 6 км, а высочайшая гора Южная Боосавла — 17,5 км. Эти горы, в отличие от земных, часто являются крупными (средний диаметр — 157 км) изолированными структурами, без видимых чётких глобальных тектонических образцов. Для того, чтобы выдержать огромный вес этих гор, их скальные породы должны состоять в основном из силикатов, а не из серы.

Горы Ио (и вообще структуры, возвышающиеся над окружающими равнинами) имеют разнообразную морфологию. Чаще всего это плато в форме столовых гор. Горы другого типа имеют вид наклоненного  с пологим склоном со стороны бывшей плоской поверхности и крутым откосом, состоящим из бывших подповерхностных пород, поднятых силами сжатия (характерный пример — гора Эвбея). Горы обоих этих типов часто имеют обрывистые , идущие вдоль одного или нескольких краёв горы. Лишь малая часть гор Ио имеет вулканическое происхождение. Такие горы похожи на маленькие щитовые вулканы с крутыми (6–7°) склонами вокруг небольшой центральной кальдеры и пологими склонами по краям. Размер вулканических гор Ио мал: лишь 1—2 км в высоту и 40—60 км в диаметре. Есть и другие щитовые вулканы, с гораздо более пологими склонами, из центральной патеры которых изливаются тонкие потоки — такие, как патера Ра.

Некоторые из гор Ио получили официальное название от МАС, и были названы по именам героев или мест из греческой мифологии, связанных с Ио, «Адом» Данте или именам соседних с ними элементов поверхности Ио с добавлением названия их типа. Одобренные типы (категории) этих гор отражают морфологию, связанную с их возрастом, геологическое происхождение (вулканическое или тектоническое) и процессы расходования их вещества. Для гор, состоящих из массивов, хребтов или изолированных пиков, используется латинское название mons или множественное montes. Эти образования названы по известным местам из мифических путешествий Ио или по местам из «Ада» Данте. Плато обозначаются латинской приставкой mensa (мн. ч. mensae) (по-латыни «стол»), хотя для некоторых гор с морфологией плато используется и тип mons. Столовые горы Ио названы по именам мифических персонажей из мифа о Ио и из «Ада» Данте. Как и горы, они могут быть названы и по имени соседних с ними вулканов. Некоторые части слоистых равнин отнесены к типу planum (pl. plana). Однако этот термин используют и другие, более гористые структуры — такие, как плато Дунай. В частности, в результате этой непоследовательности в наименованиях, со времён Вояджера термин planum не используется. Редкие вулканические горы называются типом купол ().

См. также Список вулканов Ио и список областей Ио.

Список названных гор Ио 

В данном списке представлены возвышающиеся топографические структуры (горы, плато, щитовидные вулканы и плоскогорья), имена которых были утверждены МАС. Координаты и размеры взяты с сайта Геологической службы США, который поддерживает номенклатурную базу элементов поверхностей внеземных тел. Высоты взяты из работы Пола Шенка () 2001 года «Горы Ио: общее и геологическое обозрение "Вояджера" и "Галилео"». Когда название относится к группе гор, высота берётся для наивысшего пика из этой группы по той же работе Шенка. Когда источники высот другие, они отмечены в таблице. Диапазоны высот даются из-за наличия различных методов их определения.

 Список высочайших вершин Земли
 Список высочайших вершин Солнечной системы
 Планетная номенклатура

Примечания

Ссылки 
 USGS: Номенклатура Ио: горы
 Высокие горы Ио – (статья Planetary Society) 
 База данных гор Ио, включая не имеющие официального имени

Ио

Горы